Kleinbärchen bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Baumflechten-Kleinbärchen
 Birkenmoor-Kleinbärchen
 Brombeer-Kleinbärchen
 Gamander-Kleinbärchen
 Hainbuchen-Kleinbärchen
 Hecken-Kleinbärchen
 Wasserminzen-Kleinbärchen